Godfried met de Baard is de naam van de volgende personen:
Godfried I van Leuven, graaf van Leuven, landgraaf van Brabant, hertog van Neder-Lotharingen
Godfried II van Lotharingen, hertog van Opper-Lotharingen en Neder-Lotharingen, zoon van Gozelo I van Verdun